[[Fișier:Bridge in French Creek Township.jpg|thumb|right|350px| <div style="text-align:center"> Pod în French Creek Township,  comitatul Morton, statul  </div>]]Comitatul Mercer, conform originalului din limba engleză, Mercer County, se poate referi la unul sau mai multe din următoarele opt comitate din Statele Unite ale Americii

 Comitatul Mercer, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Mercer, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Mercer, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Mercer, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Mercer, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Mercer, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Mercer, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Mercer', statul  -- (Categorie și format)

 Vezi și 
 Mercer (dezambiguizare)''